SRJ steht für:
 Caucasus Airlines, ICAO-Code der georgischen Fluggesellschaft
 IATA-Code des Flugplatzes San Borja in San Borja, Bolivien
 Savezna Republika Jugoslavija, die Bundesrepublik Jugoslawien

SRJ